Graffe ist der Familienname von:

 Anne-Caroline Graffe (* 1986), französische Sportlerin
 Georg Graffe (* 1957), deutscher Dokumentarfilmer, Filmregisseur und Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Gräffe